Сосновский, Сергей:
 Сосновский, Сергей Анатольевич (род. 1981) — белорусский футболист.
 Сосновский, Сергей Валентинович (1955—2022) —  российский актёр.